Јобаин има више значења:

 Општина Јобаин (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Јобаин (Јобаин, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику